Stylophora är ett släkte av koralldjur. Stylophora ingår i familjen Pocilloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Stylophora